6 Feet Underground — студийный альбом немецкой группы De/Vision, вышедший в 2004 году.

6 Feet Underground был издан в Германии и США. Американском лейбл A Different Drum помимо обычного издания выпустил ещё и ограниченное, которое несёт в себе два ремикса на новые композиции. Всего было отпечатано 1000 копий такого выпуска. Кроме того этот альбом De/Vision вышел и в России, его выпустил Арт Мьюзик Груп (Art Music Group).

Список композиций

Синглы с альбома

Unputdownable 

Промосингл, вышедший тиражом 180 копий.  Каталожный номер: e-Wave 029.

Список композиций:
 «Unputdownable (Single Version)»
 «I’m Not Dreaming of You (Extended Club Version)»
 «Beside You (Cut)»

I’m Not Dreaming of You 

Сингл вышел только в США.  Каталожный номер: ADDCD1217.

Список композиций:
 «I’m Not Dreaming of You» — 5:04
 «I’m Not Dreaming of You (Nevarakka Remix)» — 7:04
 «Aimee (Intuition Remix)» — 3:38
 «I’m Not Dreaming of You (Extended Club Version)» — 7:17
 «Aimee (Intricated Remix)» — 9:21

Turn Me On 

Сингл был выпущен только в США. Официальная дата релиза не совпадает с той, что указана на самом диске, на нём отпечатан 2004 год. По состоянию на 2009 год это последний коммерческий сингл De/Vision.  Каталожный номер: ADDCD1219.

Список композиций 
 «Turn Me On» — 5:02
 «Turn Me On (Delobbo Mix 132)» — 6:22
 «Unputdownable (Single Edit)» — 3:59
 «Turn Me On (Wave In Head Mix)» — 4:35
 «Turn Me On (Rename Vocal Club Mix)» — 5:54
 «Turn Me On (Delobbo Mix 138)» — 6:47

Ссылки 
 Альбом в дискографии группы

2004
Альбомы Drakkar Entertainment